Arlanzón steht für:

 Río Arlanzón, Fluss in Spanien
 Arlanzón (Burgos), Stadt in der spanischen Provinz Burgos